Numele Ptolemeu a aparținut mai multor persoane de însemnătate istorică:

 Ptolemeu, astronom și matematician grec
 Ptolemeu I Soter, general macedonean sub Alexandru cel Mare
 Ptolemeu Gnosticul, gnostic creștin
 Ptolemeu, conducător mitologic al Tebei
 Dinastia Ptolemeică a vechiului Egipt